Dabokiri peut désigner :
 Dabokiri, la commune rurale du département de Mangodara au Burkina Faso
 Dabokiri (ou Dabokéré), la commune rurale du département de Péni au Burkina Faso

Homonymie de localités